Arceremaeus är ett släkte av kvalster. Arceremaeus ingår i familjen Arceremaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Arceremaeus